Berghäran kan syfta på följande platser:

Åland 

 Berghäran (Kökar, Åland), 
 Berghäran (Brändö, Åland),